Жуковское сельское поселение — муниципальное образование в Дубовском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — станица Жуковская.

История 
Первое упоминание о станице Жуковской относится к 1859 году. Известно, что до этого станица имела статус хутора, который имел название Жуков.

В 1932 году на территории станицы Жуковской была создана машино-тракторная станция (сокращённо — МТС), примерно тогда же в её распоряжение поступила первая партия тракторов, которые значительно упростили ведение сельского хозяйства. Тогда же в станице строились первые мастерские. В 1940 году МТС стала называться «Ново-Жуковской».

Развивалась и сама станица. Здесь были построены клуб, магазин, начальная школа.

Великая Отечественная война послужила причиной разорения хозяйства, которое затем местные жители были вынуждены с трудом восстанавливать. Постепенно на полях снова начали выращиваться стабильные урожаи.

В 1950 году, ввиду сооружения Цимлянского водохранилища, станица была переселена на возвышенное место. Деревянные дома перетягивались на санях, а все прочие разбирались и вновь собирались на другом месте. Строились и общественные здания: общеобразовательная школа, машино-тракторные мастерские и т.д.

В настоящее время станица Жуковская представляет собой благоустроенный населённый пункт. Здесь имеется двухэтажная школа, дом-интернат, детский сад, врачебная амбулатория, сельский клуб, магазины. В станице насчитывается более 450 дворов.

Общая численность населения Жуковского сельского поселения по данным от 01.05.2014 года составляет 1998 человек. Здесь проживают люди разных национальностей: русские, украинцы, белорусы, даргинцы, чеченцы, аварцы, армяне, молдоване.

Административное устройство 
В состав Жуковского сельского поселения входят:
 станица Жуковская
 хутор Овчинников
 станица Подгоренская
 хутор Харсеев

Население

См. также 
 Административно-территориальное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Дубовского района Ростовской области